Champanhac (Alta Viena), municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió de la Nova Aquitània)
 Champanhac (Cantal), municipi francès al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Champanhac (Cruesa), municipi de França al departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània)
 Champanhac (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània)
 Champanhac de la Ròcha, municipi francès al departament de la Corresa (regió de la Nova Aquitània)
 Champanhac e la Noalha, municipi francès al departament de la Corresa (regió de la Nova Aquitània)
 Champanhac lo Vielh, municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Champanhac, cantó francès al districte de Nontronh (departament de la Dordonya)